

Вужпа — річка в Удмуртії, права притока Кепа
 Вужпа — колишнє село, Балезінський район, Удмуртія